Claude Fauchet může být:

 Claude Fauchet (historik) (1530–1602) – francouzský historik a spisovatel
 Claude Fauchet (biskup) (1744–1793) – francouzský ústavní biskup